Watson är ett efternamn.

Personer med efternamnet Watson
 Alan Watson (född 1933), skotsk jurist och rättshistoriker
 Amy Watson (född 1981), amerikansk ballerina
 Andi Watson (född 1969), engelsk serietecknare
 Andrew Watson (biskop) (född 1961), engelsk biskop
 Austin Watson (född 1992), amerikansk ishockeyspelare

 Barry Watson (född 1974), amerikansk skådespelare
 Ben Watson (född 1985), engelsk fotbollsspelare
 Brad Watson (född 1955), amerikansk författare
 Bubba Watson (född 1978), amerikansk golfspelare

 Caylee Watson (född 1994), simmare från Amerikanska Jungfruöarna
 Chris Watson (1867–1941), australisk politiker, premiärminister
 Clarence Wayland Watson (1864–1940), amerikansk politiker, demokrat, senator för West Virginia

 Dale Watson, amerikansk FBI-avdelningschef
 David Watson, flera personer
 David Watson (född 1968), svensk dansare
 David Watson (fotbollsspelare) (född 1946), engelsk fotbollsspelare
 David Watson (skådespelare) (1940–2014), brittisk-amerikansk skådespelare
 Debbie Watson, flera personer
 Debbie Watson (skådespelare) (född 1949), amerikansk skådespelare
 Debbie Watson (vattenpolospelare) (född 1965), australisk vattenpolospelare
 Diane Watson (född 1933), amerikansk politiker, och diplomat, kongressrepresentant för Kalifornien
 Doc Watson (1923–2012), amerikansk folkmusiker, gitarrist och låtskrivare
 Donald Watson (1910–2005), brittisk vegan och djurrättsförespråkare

 Emily Watson (född 1967), brittisk skådespelare
 Emma Watson (född 1990), brittisk skådespelare

 Graham Watson (född 1956), brittisk europapolitiker, liberaldemokrat

 Henry Watson Fowler (1858–1933), engelsk lexikograf
 Harry Watson (ishockeyspelare) (1898–1957), kanadensisk ishocvkeyspelare
 Hugh Seton-Watson (1916–1984), brittisk historiker

 Jack Watson (stabschef) (född 1938), amerikansk politiker och jurist, demokrat, stabschef för president Jimmy Carter
 James Watson, flera personer
 James Watson (född 1928), amerikansk medicinsk forskare, beskrev DNA-molekylens struktur
 James Watson (politiker) (1750–1806), amerikansk politiker, federalist, senator för New York
 James Craig Watson (1838–1880), kanadensisk-amerikansk astronom
 James Eli Watson (1864–1948), amerikansk politiker, republikan, senator för Indiana
 Jessica Watson (född 1993), australisk seglare
 John Watson, flera personer
 John Watson (militär) (1829–1919), brittisk officer
 John Watson (målare) (1685–1768), brittiskamerikansk konstnär
 John Watson (racerförare) (född 1946), brittisk raceförare
 John B. Watson (1878–1958), amerikansk psykolog, professor 
 John L. Watson (född 1951), amerikansk schackspelare
 John S. Watson (född 1956), amerikansk företagsledare
 Johnny "Guitar" Watson (1935–1996), amerikansk musiker

 Leroy Watson (född 1965), brittisk bågskytt
 Lillian Watson (1857–1918), brittisk tennisspelare
 Linda Watson (född 1955), zimbabwisk landhockeyspelare
 Lucile Watson (1879–1962), kanadensisk skådespelare
 Lynne Watson (född 1952), australisk simmare

 Mary Watson (född 1975), sydafrikansk författare
 Maud Watson (1864–1946), brittisk tennisspelare
 Max Watson (född 1996), svensk fotbollsspelare
 Mike Watson (född 1946), engelsk-svensk rockmusiker
 Minor Watson (1889–1965), amerikansk skådespelare
 Muse Watson (född 1948), amerikansk skådespelare

 Nigel Watson (född 1954), brittisk författare och ufo-konsult

 Olof Hvidén-Watson (född 1982), svensk fotbollsspelare

 Paul Watson (född 1950), kanadensisk miljöaktivist
 Paul Joseph Watson (född 1982), brittisk högerextrem skribent

 Rachel Watson (född 1991), australisk barnskådespelare
 Robert Watson-Watt (1892–1973), brittisk leadre av utvecklingen av radar
 Robert William Seton-Watson (1879–1951), engelsk historiker

 Sereno Watson (1826–1892), amerikansk botanist
 Steve Watson (född 1974), engelsk fotbollsspelare

 Taylor Ellis-Watson (född 1993), amerikansk löpare
 Tex Watson (född 1945), amerikansk dömd mördare
 Thomas Watson, flera personer
 Thomas Watson (poet) (1557–1592), engelsk författare
 Thomas E. Watson (1856–1922), amerikansk politiker, populist och demokrat, kongressrepresentant och senator för Georgia
 Thomas J. Watson (1874–1956), amerikansk företagsledare (IBM)
 Tom Watson (politiker) (född 1967), brittisk politiker (Labour)
 Tom Watson (golfspelare) (född 1949), amerikansk golfspelare

 W. Marvin Watson (1924–2017), amerikansk politiker, statstjänsteman och affärsman, demokrat
 White Watson (1760–1836), brittisk geolog och konstnär
 William Watson, flera personer
 William Watson (poet) (1858–1935), engelsk poet
 William Watson (präst) (1559–1603), engelsk katolsk präst
 William T. Watson (1849–1917), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Delaware

Fiktiva personer
 Doktor Watson, fölljeslagare till Sherlock Holmes i verk av Arthur Conan Doyle
 John Holmes & Sherlock Watson, seriealbum av Joakim Lindgren och David Nessle, 1994
 Mary Jane Watson, rollfigur i serier och filmer om Spider-Man

Skotska efternamn
Engelska efternamn